Обыкновенные удавы () — род змей из семейства ложноногих.

Описание 
Могут достигать длины свыше 4 м. Передвигаются преимущественно по земле, хотя охотятся на деревьях. Питаются ящерицами, птицами, разнообразными млекопитающими (сумчатыми, грызунами, хищными, рукокрылыми и приматами). Населяют разнообразные места обитания от почти пустынных условий до тропических дождевых лесов.

Распространение 
Обыкновенные удавы обитают в Новом Свете от северной Мексики до Аргентины, Парагвая и Бразилии на юге, а также на островах Сент-Лусия и Доминика.

Виды 
Род включает 5 ныне живущих и 1 вымерший вид:
 †  - останки известны из позднего плейстоцена острова Мари-Галант (Гваделупа).
  - Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла (включая остров Маргарита), Гайана, Суринам, Французская Гвиана, Тринидад и Тобаго, а также интродуцирован в Пуэрто-Рико и на остров Аруба.
  - юго-восточная Мексика, Белиз, Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама и северо-западная Колумбия, включая многие на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях этих стран.
  - эндемик острова Доминика.
  - эндемик острова Сент-Лусия.
  - тихоокеанское побережье Мексики западнее перешейка Теуантепек, включая острова Лас-Трес-Мариас.

Примечания 

Ложноногие